Capinópolis kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Capinópolis (ort), Minas Gerais, 
 Capinópolis (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar